Lockyer bezeichnet:

als Familienname folgende Personen:

 Darren Lockyer (* 1977), australischer Rugby-League-Spieler
 Edmund Lockyer (1784–1860), britisch-stämmiger Entdeckungsreisender in Australien
 John Lockyer, kanadischer Skispringer
 Joseph Norman Lockyer (1836–1920), englischer Astronom
 Malcolm Lockyer (1923–1976), britischer Pianist, Komponist und Dirigent
 Nigel Lockyer (* 1952), US-amerikanischer Teilchenphysiker
 Tom Lockyer (* 1994), walisischer Fußballspieler
 William Lockyer (* 1941), US-amerikanischer Politiker

nach Joseph Norman Lockyer benannte astronomische Objekte:
 Lockyer (Mondkrater)
 Lockyer (Marskrater)

Lockyer ist der Name folgender Orte in Australien:
 Lockyer (Western Australia)

Sonstiges:
 Lockyer-Insel, Insel im Weddell-Meer, Antarktis
 Kap Lockyer, Kap der Insel Heard, Indischer Ozean